Кубок России по кёрлингу среди женщин 2012 проводился с 21 по 25 ноября 2012 года в городе Дмитров (Московская область). Турнир проводился в ??-й раз.

В турнире принимало участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Сборная Москвы-2» (Москва; скип Людмила Прививкова), победившая в финале команду «ЦЗВС Московская область 1» (Дмитров; скип Анастасия Москалёва). Третье место заняла команда «Сборная Москвы-1» (Москва; скип Кира Езех).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Командам начисляются очки: за победу — 3 очка, за поражение — 1 очко. Итоговое ранжирование команд производится по количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух команд высшее место занимает команда, победившая в личной встрече. В случае равенства очков у трёх и более команд ранжирование проводится по количеству очков, набранных командами во встречах между собой; при равенстве предыдущего показателя определяются 2 лучшие команды по результатам тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшим результатом занимает более высокое место); высшее место среди них занимает команда, победившая в личной встрече. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-е место группы А со 2-м местом группы Б и 1-е место группы Б со 2-м местом группы А); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места в группе — по лучшему значению ТБД (DSC).

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап 

Группа A

Группа Б

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2013
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2012
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2012
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2012

2012
Спортивные соревнования в Дмитрове
Спорт в России в 2012 году
Ноябрь 2012 года